Richard Warren Sears (1863-1914) – fondatore, con Alvah Curtis Roebuck, della Sears, Roebuck & Company
 Richard Sears (1861-1943) – tennista statunitense
 Richard W. Sears (1943) – politico statunitense
 Richard Sears (1969) – regista statunitense